Ел Нуево Манантијал има више значења:

 Ел Нуево Манантијал (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нуево Манантијал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику